Brunnweiher ist ein Name von Seen:

 Brunnweiher (Kemnath), Weiher am Lauf des Kuchenreuther Bachs bei Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Oberer Brunnweiher und Unterer Brunnweiher, Weiher im Lauf des Moosgrabens bei Brunn, Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Brunnsee